K-8 puede significar varios conceptos:
K-8: Un avión de entrenamiento chino.
K-8: Submarino nuclear soviético hundido en el Golfo de Vizcaya .